Ökosteuern werden in mehreren Ländern erhoben:

 Ökosteuer (Deutschland)
 Lenkungsabgabe (Schweiz)

Ökosteuer steht auch für:

 Umweltsteuer, als generellen Oberbegriff für Ökosteuer, dort: EU-Rahmengesetzgebung und Ökosteuer in  weiteren Staaten.

Siehe auch:

 Umweltökonomik (Ökosteuer als marktwirtschaftliches und volkswirtschaftliches Instrument).
 Mit der CO2-Steuer (Carbon tax) soll der Kohlendioxid-Ausstoß und der Verbrauch fossiler Energieträger verringert werden.
 Energiesteuer
 Biokraftstoff